Il existe plusieurs chapelles Saint-Paul dans le monde :

Aux États-Unis 
 Chapelle Saint-Paul de Manhattan à New York ;
 Chapelle Saint-Paul (Université de Columbia).

En France 
 Chapelle Saint-Paul d'Ambourget à Aulnay-sous-Bois ;
 Chapelle Saint-Paul de Saint-Michel-l'Observatoire dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 Chapelle Saint-Paul d'Arnave dans l'Ariège ;
 Chapelle capitulaire Saint-Paul à Besançon, en France ;
 Chapelle Saint-Paul de Nanterre, en France ;
 Chapelle Saint-Paul de Bourges, en France.

En Syrie 
 Chapelle Saint-Paul de Damas.

Paul
~